5 miejscowości w Polsce: 

 Dylewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Kowalewo Pomorskie
 Dylewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rypin 
 Dylewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Sypniewo 
 Dylewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Kadzidło 
 Dylewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Grunwald

 inne miejscowości
 Dylewo – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim